Die Franz Willick Kaffeegroßrösterei GmbH & Co. KG ist eine deutsche Kaffeerösterei.

Vertrieb 

Die Produkte des Unternehmens werden unter der Marke „Löwen Kaffee“ vertrieben. Das Unternehmen röstet im Betrieb in Troisdorf Kaffee und Kaffeespezialitäten sowie Kaffeemischungen für den Büro-, Gastronomie- und Großverbraucherbereich und bietet zudem Service- und Systemkonzepte zum  Einsatz von Kaffeeautomaten bzw. Kaffeevollautomaten. Die Jahresbilanz von 2018 weist eine Bilanzsumme von über 5,2 Millionen Euro aus.

Geschichte 

1841 gründete der Kölner Kaufmann Franz Willick in der Löwengasse zu Köln im Severinsviertel eine Kaffeerösterei mit Colonialwarenhandel. 1959 beteiligte sich die Firma Willik am Handelshof in Haan. Die Firma Willick steht noch heute mit der Firma Himmelreich hinter der Handelshof Gruppe in Köln. 1996 erfolgte die Gründung des Löwenkaffee Büro- und Gastronomie Service auch für Großverbraucher. 2016 wurden Lager, Verwaltung und Vertrieb wieder nach Köln-Porz verlegt.

Weblinks 
 Unternehmenswebsite

Einzelnachweise 

Verarbeiter von Kaffee
Produzierendes Unternehmen (Köln)
Essen und Trinken (Köln)
Gegründet 1841
Lebensmittelhersteller (Nordrhein-Westfalen)